Руанес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 15,11 км². Население — 67 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса